Il singolare femminile del torneo di tennis New South Wales Open 1976, facente parte del WTA Tour 1976, ha avuto come vincitrice Kerry Melville Reid che ha battuto in finale Dianne Fromholtz 3-6, 6-2, 6-3.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1976